Champlon (België), een deelgemeente van Tenneville in de Belgische provincie Luxemburg
Champlon-Famenne, een plaats in de deelgemeente Waha van March-en-Fammene in de Belgische provincie Luxemburg
Champlon (Frankrijk), een plaats in de gemeente Saulx-lès-Champlon in het Franse deparmtement Meuse